Antonio Eximeno (1729-1809) – insegnante e musicologo spagnolo
 Santiago Eximeno (1973) – scrittore spagnolo